Pachybela är ett släkte av fjärilar. Pachybela ingår i familjen praktmalar, Oecophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktmalar
Pachybela